Línea 90 puede referirse a:

 Línea 90 de colectivos de Buenos Aires.
 La línea Nike Total 90 de productos deportivos.